Võ Thị Sáu (revolutionair) - Vietnamees revolutionair
 Võ Thị Sáu (Quận 3) - Vietnamese administratieve eenheid, vernoemd naar bovenstaande vrouw